Casanoves ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Jacint Boada i Casanoves (1772–1859), katalanischer Chormeister, Organist, Komponist und Mönch des Klosters Montserrat
 Narcís Casanoves i Bertran (1747–1799), katalanischer Komponist, Organist und Benediktinermönch des Klosters Montserrat